De 113e editie van de wielerwedstrijd Parijs-Roubaix werd gehouden op 12 april 2015. De koers maakte deel uit van de UCI World Tour 2015. De koers werd gewonnen door John Degenkolb, uit een sprintfinish, gevolgd door Zdeněk Štybar en Greg Van Avermaet.

Kasseistroken
Er werden in 2015 27 kasseienstroken opgenomen in het parcours. De afstand was 1,6 kilometer langer dan vorig jaar. Drie van de kasseistroken werden ook opgenomen in de vierde etappe van de Ronde van Frankrijk 2015.

Deelnemende ploegen

Uitslag

Externe link
Officiële site

2015
UCI World Tour 2015
Eendagswielerwedstrijd in 2015